O Triangular de Ijuí de 2018, também chamado de Copa Cadile's de Futebol de 2018 por razões de patrocínio, foi um torneio amistoso de pré-temporada disputado em Ijuí, no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2018. A competição reuniu as equipes do Esporte Clube São Luiz, o anfitrião, além do Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural e do Esporte Clube Pelotas. As três equipes realizavam a preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2019.

Participantes

Fórmula de disputa 
Os três times enfrentam-se, em turno único, em um triangular. Ao final dos três jogos, a equipe que somar mais pontos é declarada campeã. Em caso de igualdade em pontos, os critérios de desempate são os seguintes, em ordem:

 Saldo de gols
 Gols marcados
 Confronto direto
 Sorteio

Resultados 

 1ª rodada

 2ª rodada

 3ª rodada

Classificação 

Competições de futebol do Rio Grande do Sul